—  японский астроном и первый японский первооткрыватель астероидов, который 9 мая 1983 года обнаружил астероид (2909) Хоси-но-иэ.

См. также 
 Дзюро Кобаяси
 Хироси Канэда
 Ацуси Сугиэ

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов